Пеллегрино Луиджи Эдоардо Росси (; род. 3 июля 1787, Каррара, Моденское герцогство (ныне Тоскана) — 15 ноября 1848, Рим, Папская область) — экономист, юрист и политический деятель Швейцарии, Франции и Папского государства, убит в Риме незадолго до революции 1849 года.

Биография 
Родился 3 июля 1787 года (по другим источникам — 13 июля) в Карраре, учился в Пизанском университете (1803—1804 годы), завершил высшее образование в Болонском университете (1806 год). В 1811 году открыл успешную адвокатскую практику в Болонье, там же преподавал гражданское право в лицее Святой Лучии, с 1814 года — преподаватель гражданского процесса, а также уголовного права и процесса в Болонском университете. 3 апреля 1815 года король Неаполя Иоахим Мюрат назначил Росси генеральным гражданским комиссаром  в завоёванных им провинциях между реками Тронто и По: департамент Рено (Dipartimento del Reno), Рубикон (Rubicone), Нижняя По (Basso Po) и Пинета (Pineta). После поражения и гибели наполеоновского маршала Росси эмигрировал в Швейцарию.

Стал преподавателем Кальвинистской академии в Женеве, в 1820 году принял швейцарское гражданство. В 1820—1833 годах состоял в Совете представителей, в 1831 году вошёл в комиссию по подготовке проекта новой конституции Швейцарии, известного как «пакт Росси», который должен был обеспечить компромисс между автономией кантонов и федерацией (конституция не была принята). В 1833 году получил кафедру политической экономии в парижском Коллеж де Франс, а в 1834 году — кафедру конституционного права в Сорбонне. Росси получил французское гражданство, в 1845 году был удостоен графского титула и направлен в Рим в качестве посла для переговоров об условиях изгнания из Франции иезуитов. С началом революционных событий в 1848 году потерял эту должность и остался в Папской области. Папа Римский Пий IX включил Росси в состав правительства, сформированного в сентябре 1848 года — он получил портфели министра внутренних дел и полиции, а также временно исполнял обязанности министра финансов. Проводил умеренно либеральную политику, пытаясь придать светский характер государственной власти Папы и предотвратить начало войны с Австрией, чем вызвал неприятие одновременно в реакционных и демократических кругах.

25 ноября 1848 года (по другим источникам — 15 ноября) Росси приехал в Палаццо делла Канчеллерия, где должен был выступить перед новоизбранным парламентом Папской области, и неизвестный террорист ударил его ножом в шею, перерезав яремную вену. Узнав о смерти министра, Пий IX сказал: Doveva finire così perché si era reso inviso a tutti («Он должен был закончить так, поскольку был ненавистен всем»). Через несколько лет состоялось судебное разбирательство, были выявлены пятеро подозреваемых, но обвинительный приговор не был вынесен ни одному из них.

Основные труды 
 Cours d’économie politique (1829—1841);
 Traité de droit pénal (1829);
 Mélanges d’économie politique, d’histoire et de philosophie (посмертное издание, 1857);
 Cours de droit constitutionnel (посмертное издание в 4 тт., 1866—1867).
 О распределении богатства в народе : (Работники, капиталисты и землевладельцы) / Пер. М. П. Щепкина — СПб., 1862. — 415 с.
 Основные начала уголовного права. / Пер. Г. Козополянского. — СПб., 1871—1872. — 2 т.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники Болонского университета
Выпускники Павийского университета
Выпускники Пизанского университета
Преподаватели Болонского университета
Преподаватели вузов Швейцарии
Преподаватели Парижского университета
Профессора Коллеж де Франс
Юристы Италии
Юристы Швейцарии
Юристы Франции
Экономисты Италии
Экономисты Швейцарии
Экономисты Франции
Убитые в Италии
Нераскрытые убийства в Италии
Члены Академии моральных и политических наук
Похороненные в Сан-Лоренцо-ин-Дамазо